Аксинін або Аксінін () — російське прізвище. Відомі носії:
 Аксинін Олександр Тимофійович — радянський легкоатлет
 Аксінін Олександр Дмитрович — український художник-графік